ZRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sarmi (Indonesia)